Степні́вський сільський округ (, ) — адміністративна одиниця у складі Кордайського району Жамбильської області Казахстану. Адміністративний центр — село Степне.

Населення — 4484 особи (2009; 3620 в 1999).

Склад 
До складу округу входять такі населені пункти:

Примітки 

Сільські округи Кордайського району